Ersoy ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „aus einer Familie von Helden stammend“.

Namensträger

Vorname 

 Ersoy Yildirim (* 1962), türkischer Schriftsteller

Familienname 
 Ertuğrul Ersoy (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Ersoy (* 1968), türkischer Unternehmer und parteiloser Minister
 Mehmet Âkif Ersoy (1873–1936), türkischer Dichter
 Şükrü Ersoy (* 1931), türkischer Fußballspieler

Künstlername 
 Bülent Ersoy (* 1952), türkische Sängerin
 Muazzez Ersoy (* 1958), türkische Sängerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname